Stanisław Klimek bzw. Stanislaw Klimek ist der Name folgender Personen:

* Stanisław Klimek (Anthropologe) (1903–1939), polnischer Anthropologe, Ethnologe und Hochschullehrer
 Stanislaw Klimek (Agrarwissenschaftler) (* 1949), deutscher Agrarwissenschaftler und Bibliothekar
 Stanisław Klimek (Fotograf)  (* 1956), polnischer Fotograf und Verleger